Il termine Trite, può riferirsi a:

 trite – femminile plurale dell'aggettivo trito

Giochi
 Trite – demone di un videogioco della serie Doom

Storia
 Tritea – città-stato della Grecia, nel periodo della Lega achea

Zoologia
 Trite – genere di ragni della famiglia Salticidae